La Majada kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Majada, Argentina, ort, Catamarca,

Mexiko 

 La Majada, Mexiko, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar